Ballard Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ballard Mountain (Colorado)
 Ballard Mountain (Kalifornien)
 Ballard Mountain (West Virginia)